Ursoaia ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Ursoaia (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ursoaia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Ursoaia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Ursoaia (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Ursoaia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ursoaia (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Ursoaia (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Ursoaia (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Ursoaia (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Ursoaia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Ursoaia (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 in der Republik Moldau:
 Ursoaia (Cahul), Gemeinde im Rajon Cahul
 Ursoaia (Căușeni), Gemeinde im Rajon Căușeni
 Ursoaia Nouă, Dorf im Rajon Căușeni